Луис Перес Перес, Луис Альберто (род. 1978) — никарагуанский боксёр.
 Перес, Луис Стеварт (род. 1987) — коста-риканский футболист.
 Перес, Луис Эдуардо (1774—1841) — временный президент Уругвая (1830).
 Перес, Луис Эрнесто — мексиканский футболист.
 Перес, Луис (1906—?) — мексиканский футболист 1930-х гг.